ruby – rodzaj czekolady
 Ruby – znaki używane do zapisu ideogramów
 Ruby – obiektowy język programowania
 Ruby – hiszpański pistolet
 Ruby – film w reżyserii Johna Mackenziego z 1992 roku
 Ruby – rodzaj umaszczenia występujący u psów
 Ruby – główny bohater mangi Pokémon Special: Ruby/Sapphire
 Jack Ruby – amerykański gangster, zabójca Lee Harveya Oswalda

Miejscowości w USA:
 Ruby – miasto w stanie Alaska, w okręgu Yukon-Koyukuk
 Ruby – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Chesterfield
 Ruby – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa
Gminy w USA:
 Ruby (ang. Ruby Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa